Figli di nessuno – canzone dei partigiani
 Figli di nessuno – album di Fabrizio Moro del 2019
 Figli di nessuno (amianto) – singolo di Fabrizio Moro del 2019
 Figli di nessuno (Puppy Tale) – cortometraggio animato di Tom & Jerry del 1953